Плешешти има више значења:

 Плешешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Плешешти (Берка), насеље у округу Бузау у Румунији
 Плешешти (Подгорија), насеље у округу Бузау у Румунији
 Плешешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Плешешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији